Battyán (szk. Boťany), Szlovákia, Kassai kerület, Tőketerebesi járás
Battyán, Bezdán helyén állott a török korban elpusztult település
Battyán, egykor a szentgotthárdi ciszterci apátsághoz tartozó falu Nagysimonyi mellett, Vasvár közelében.
Battyán, Vácbottyán középkori neve, ma Őrbottyán része
Battyánpuszta, ma Komló-Kisbattyán
Falubattyán, Szabadbattyán része
Ivánbattyán, Baranya megye, Siklósi járás
Szabadbattyán, Fejér megye, Székesfehérvári járás,
Battyán vagy Bottyán a mai Battyánpuszta középkori falunevei (kettős település volt egykor Alsó és Felső)- jelenleg Balatonszentgyörgy település része